Eptesicus furinalis is een zoogdier uit de familie van de gladneuzen (Vespertilionidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door d'Orbigny in 1847.

Gladneuzen
IUCN-status niet bedreigd